Miejscowości w USA:
 Maple Valley – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie King
 Maple Valley – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
Gminy w USA:
 Maple Valley (ang. Maple Valley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Maple Valley (ang. Maple Valley Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Maple Valley (ang. Maple Valley Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Maple Valley (ang. Maple Valley Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto